Антиархи, або антиархоподібні () — ряд тварин з класу панцирні риби (Placodermi).

Походження назви 
«Antiarchi» означає «навпроти ануса». Назву придумав Едвард Коп, який при розгляді скам'янілостей вважав, що має справу з панцирними  покривниками, а очний отвір прийняв за ротовий отвір, який містився на протилежній від ануса стороні тіла, на відміну від інших покривників, оральний і анальний сифон яких знаходяться на одному кінці тіла.

Опис 
Антиархи характеризуються, як і інші панцирні риби, передньою частиною тіла, покритої панциром. Грудні плавці перетворилися на аналог кінцівок членистоногих. Очі маленькі. Довжина тіла від 13 до 30 см.

Філогенія

Література 
 Long John A. The Rise of Fishes: 500 Million Years of Evolution. — Baltimore, 1996. — The Johns Hopkins University Press.
 Sepkoski Jack. A compendium of fossil marine animal genera (Placodermi entry) // Bulletins of American Paleontology. — 2002. — Vol. 364. — P. 560.

Ресурси Інтернету 
  Antiarchi на Paleobiology Database
 Review of Antiarcha at Paleos

Примітки 

Панцирні риби
Фауна девонського періоду
 †